Adam Najem (1995) – calciatore afghano
 Bader Najem (1980) – calciatore kuwaitiano